Кайлани Крейн (, род. 13 августа 1998, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс) — австралийская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Шестикратная чемпионка Австралии (2015—2020), победительница Nebelhorn Trophy (2017) и участница Олимпийских игр (2018, 2022).

Карьера

Ранний период 
Кайлани Крейн родилась 13 августа 1998 года в городе Ньюкасл штата Новый Южный Уэльс, Австралия. Родители — Катрина и Стивен Крейн. Впервые встала на коньки в 2006 году во время празднования дня рождения, которое проходило на катке. Позже начала брать уроки фигурного катания. Тренируется в группе двукратной бронзовой медалистки чемпионатов мира Тиффани Чин. В свободное время Крейн любит создавать дизайн костюмов для фигурного катания, а также занимается сноубордингом.

В сентябре 2013 года дебютировала в юниорской серии Гран-при. Спустя неделю завоевала «серебро» турнира Lombardia Trophy в юниорской категории. Став чемпионкой Австралии среди юниоров, была выбрана для участия в юниорском первенстве мира в Софии, где по итогам короткой программы заняла тридцать пятое место и не квалифицировалась в произвольную.

В следующем сезоне финишировала двенадцатой на этапе Гран-при среди юниоров в Таллине. Защитила титул чемпионки Австралии в юниорской категории, а также победила в национальном первенстве среди взрослых. Эти результаты позволили ей отобраться на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров. На международном турнире Torun Cup Крейн лидировала после короткой программы, но по сумме двух программ опустилась на вторую позицию, и пропустила вперёд Ангелину Кучвальскую.

С 2015 по 2017 годы 
Осенью 2015 года приняла участие в ряде турниров. Выступила на двух этапах юниорского Гран-при, а также на «Челленджерах» Nebelhorn Trophy и Icechallenge. Как и год назад, стала триумфатором национального чемпионата сразу в двух категориях. В марте 2016 года в Бостоне дебютировала на «взрослых» чемпионатах мира, но не сумела квалифицироваться для участия в произвольной программе.

Ноябрь 2016 года принёс Крейн две награды международных турниров. На Volvo Open Cup финишировала на третьей строчке итогового протокола. А «Челленджер» Warsaw Cup завершила с серебряной наградой. После исполнения короткой программы располагалась на пятой позиции, но показав лучший результат в произвольной, поднялась на второе итоговое место, уступив 2,54 балла немке Николь Шотт. В феврале участвовала в соревнованиях в рамках зимних Азиатских игр 2017, расположившись на пятом месте. Завершила сезон на чемпионате четырёх континентов и чемпионате мира.

С 2017 по 2020 годы 
В начале сезона 2017/2018 Кайлани завоевала «бронзу» и «серебро» на турнирах в Гонконге и Словении, соответственно. В сентябре стала победительницей Nebelhorn Trophy, который являлся отборочным турниром на Олимпиаду. После исполнения короткой программы занимала первую промежуточную позицию. В произвольной, которую Крейн исполняла под саундтрек к фильму «Мулен Руж!», показала второй результат, но суммы баллов хватило для сохранения первого итогового места. Также в этом сезоне дебютировала в серии Гран-при, на канадском этапе заняла десятое место. На Олимпийских играх и чемпионате мира показала одинаковый результат — семнадцатое место.

В постолимпийский сезон стартовала на Autumn Classic, остановившись в шаге от пьедестала. Поднялась на пьедестал в Польше, откуда увезла «серебро» турнира Warsaw Cup. Во второй половине сезона выступила на чемпионате четырёх континентов и мировом первенстве. Проходивший в Анахайме континентальный чемпионат завершила на пятнадцатой позиции итогового протокола. В следующем сезоне снова участвовала в турнире Autumn Classic, на этот раз показав пятый результат. В ноябре 2019 года соревновалась на двух этапах Гран-при, став десятой на Cup of China и NHK Trophy.

Шесть раз подряд (с 2015 по 2020 год) становилась чемпионкой Австралии.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

Фигуристы Австралии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года